Las lenguas thura-yura son una pequeña subafamilia de lenguas aborígenes de Australia que rodean el golfo Spencer y el golfo de San Vicente en Australia Meridional, y que se clasifican filogenéticamente dentro de la familia pama-ñungana.
El nombre yura proviene de la palabra para "persona" en las lenguas del norte; esta es una forma con lenición del término thura que se encuentra en los otros idiomas de la subfamilia, de ahí thura-yura. Sin embargo, palabras similares para "persona" se encuentran en idiomas fuera del grupo (por ejemplo, 'yura' - 'persona' en el idioma sydney).

Clasificación interna 
La siguiente clasificación es propuesta por Bowern & Koch (2004):

Nangga: wirangu, nauo
Núcleo Thura-Yura
Yura (norte): adnyamathanha–kuyani, barngarla
Kadli (sur): narangga, kaurna
(sin clasificar) nukunu, ngadjuri

Un hablante de nukunu informó que los nukunu podían entender el narngarla y kuyani, pero no variedades más distantes. El  peramangk podría haber sido una lengua thura-yura del sur, cercana al kaurna. Dixon (2002) enumera un idioma "nantuwara", pero no hay datos independinetes que confirmen una lengua indpendiente identificable con ese nombre.

Proto-lengua 
El vocabulario reconstruido de Thura-Yura por Simpson y Hercus (2004):

 Convenciones ortográficas
vibrante simple alveolar: R
vibrante múltiple alveolar: rr
sonorante retrofleja: ṟ
vibrante simple: rd
rótica indeterminada: R

Referencias

Bibliografía 

Thura-Yura